Rutkiewicz peut désigner :
 Marek Rutkiewicz, un coureur cycliste polonais ;
 Wanda Rutkiewicz, une alpiniste polonaise.